Lola kan avse: 

 Lola (namn) – ett kvinnonamn
 Lola (biltillverkare) – en biltillverkare
 Lola – ett tyskt filmpris uppkallat efter prisstatyetten, se Tyska filmpriset
 Lola (sång av The Kinks) – en sång av gruppen The Kinks
 Lola (sång) – en poplåt komponerad av Ray Davies
 Lola (film, 1981) – en tysk film av Rainer Werner Fassbinder från 1981
 Lola (film, 1961) – en fransk/italiensk film
 463 Lola – en asteroid

Geografi

Antarktis 

 Lola (udde), 
 Lola (berg),

Guinea 

 Lola (prefektur), Nzerekore Region, 
 Lola (prefekturhuvudort), Nzerekore Region,

Se även
Spring Lola

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Guineaförgreningar